Хакава има више значења:

 Хакава (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хакава (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику